Кухмистр великий литовский () — должность в Великом княжестве Литовским.
Следил за лесами, в которых охотился великий князь, распоряжался охотой.

Должность известна с конца XV века, в 1569 году ликвидирована, в 1576 году восстановлена. С конца XVII века превратилась в дигнитарскую.

Изначально заведовал придворной кухней и поварами. В торжественных случаях (элекция, приём послов и другое) ассистировал за столом великому князю, рассказывая о подававшихся блюдах. Номинально руководил стольником, подстолием, кравчим, чашником, подчашим и пивничим.

Список великих кухмистров литовских

См. также 
 Великие кухмистры коронные

Литература 
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 788 с.: іл. ISBN 985-11-0378-0.
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: 1385—1795. — Kraków, 1885.
 Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. T. 1—31. — Poznań, 1879—1908
 Акулич М. Пиво в Древней Руси и Великом княжестве Литовском. Мн. Ridero. 2019.

Кухмистры великие литовские
Должностные лица Великого княжества Литовского
Должностные лица Речи Посполитой